Allmendingen ist der Name mehrerer Orte in Deutschland und der Schweiz:

 Allmendingen (Württemberg), Gemeinde im Alb-Donau-Kreis in Baden-Württemberg, Deutschland
 Allmendingen bei Bern, Gemeinde im Kanton Bern, Schweiz
 Allmendingen bei Thun, Ortsteil der Stadt Thun im Kanton Bern, Schweiz

Allmendingen ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Freiherr von Freyberg-Eisenberg-Allmendingen (1876–1943), deutscher Vizeadmiral

Siehe auch:
 Almendingen